Бальсан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бальсан, Жак (1868—1956) — французский лётчик и промышленник, пионер авиации. 
 Бальсан, Этьен (1878—1953) — друг и любовник Коко Шанель.
  (1954—2005) — французский кинопродюсер.